Celtedens is een geslacht van uitgestorven albanerpetontide amfibieën uit het Vroeg-Krijt van Engeland, Spanje, Zweden en Italië, en het Laat-Jura van Portugal.

Naamgeving 
De typesoort Triton megacephalus Costa 1864, de 'grootkop', kreeg in 1995 van Christopher McGowan en Susan Evans het eigen geslacht Celtedens. De geslachtsnaam is een combinatie van het Latijn celtes, 'beitel', en dens, 'tand'.

Het holotype is IGUN M 542, een skelet uit de Pietraroja Plattenkalk, Italië, daterend uit het Albien.

In 1995 werd meteen Celtedens ibericus benoemd op basis van holotype LH 6020, een skelet gevonden in de La Huérguina-formatie, Spanje, daterend uit het Barremien.

Onbepaalde overblijfselen toegeschreven aan het geslacht zijn ook bekend uit de Alcobaça-formatie uit het Laat-Jura van Portugal, evenals het Vroeg-Krijt (Berriasien) van Zweden.

Fylogenie 

Uitgestorven amfibieën